Jaroslav je mnohoznačné a může mít následující významy:

 Jaroslav – křestní jméno
 Jaroslav (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Jaroslav (Javornice) – část obce Javornice v okrese Rychnov nad Kněžnou

podobné
 Jarosław – město v Podkarpatském vojvodství v Polsku
 Jarosław (Dolnoslezské vojvodství) – obec v Dolnoslezském vojvodství v Polsku 
 Jaroslavl – město v Rusku
 Jaroslavice

Externí odkazy